gastrulacja przez delaminację – jeden ze sposobów powstawania gastruli
 delaminacja – proces degradacji kompozytów